Grozăvești se poate referi la:

 Grozăvești, un cartier din municipiul București
 Grozăvești, Dâmbovița
 Grozăvești, Galați
 Grozăvești, Neamț
 Grozăvești, Olt

Vezi și 
 Groza (nume)
 Grozești (dezambiguizare)

Toponime românești